Existuje více nositelů příjmení Balán, Balánová:

 Stanislav Balán (* 1986) – český lední hokejista
 Irena Balánová (* 1949) – česká a československá politička

Podobná slova 
 Bălan
 Balan